Магомедов, Магомед Магомедович:
 Магомедов, Магомед Магомедович (1930—1994) — народный артист Дагестана (1966), канатоходец, заслуженный артист РСФСР (1969).
 Магомедов, Магомед Магомедович (род. 1977) — российский футболист.
 Магомедов, Магомед Магомедович (род. 1982) — российский кикбоксер.